Delius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederick Delius
 Friedrich Christian Delius
 Nikolaus Delius

Efternamn